Natsiarsiorfik bezeichnet:
 Natsiarsiorfik (Insel, Kiataasaq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Natsiarsiorfik (Insel, Qeqertarsuaq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland